Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Stich che ha battuto in finale Thomas Enqvist 6-7(7), 7-6(4), 6-2.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (semifinali)
 Michael Stich (campione)
 Jim Courier (secondo turno)
 Assente

 Thomas Enqvist (finale)
 Mark Woodforde (primo turno)
 Aleksandr Volkov (quarti di finale)
 Brett Steven (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Countrywide Classic 1995
ATP Tour 1995